Controvento può riferirsi a:

Cinema 
 Controvento – film del 2000 diretto da Peter Del Monte

Letteratura 
 Controvento – romanzo di Arnaldo Frateili del 1952
 Controvento (Contra el viento) – romanzo di Ángeles Caso del 2009
 Controvento – romanzo di Antonio Ferrara
 Controvento – romanzo di Aura Conte
 Controvento – antologia scolastica di Antonella Landi e Silvia Collini

Meccanica 
 Controvento – elemento strutturale avente funzione stabilizzatrice in un telaio

Musica 
 Controvento – traccia dell'album Dhamm dei Dhamm del 1995
 Controvento – singolo di Antonella Ruggiero del 1999, tratto dall'album Sospesa
 Io sarò con te/Controvento – singolo di Anna Oxa del 2001
 Controvento – album di Mafalda Minnozzi del 2007
 Controvento – album di Roberto Tardito del 2007
 Controvento – singolo di Eros Ramazzotti del 2009
 Contro vento – singolo di Malika Ayane del 2009
 Controvento – singolo di Arisa del 2014
 Controvento – singolo di Federica Camba del 2021

Televisione 
 Controvento – episodio della terza stagione di Carabinieri

Altro 
 Controvento – rubrica della rivista Newton curata da Rita Levi-Montalcini